Johann "Hans" Kronberger
 Lily Kronberger, een Hongaars kunstschaatsster
 Petra Kronberger, een Oostenrijks oud-alpineskiester.
 Kronberger Bahn, een Duitse spoorlijn
Kronberger 61, een nevel ontdekt door een amateur astronoom in januari 2011